Бильфингер (нем. Bilfinger) — немецкая фамилия.

 Бильфингер, Георг Бернгард (1693–1750) — немецкий физик, философ, математик, педагог и государственный деятель.
 Бильфингер, Густав Адольф (1840—1914) — немецкий астроном, историк и педагог.
 Бильфингер, Рудольф (1903—1996) — немецкий юрист, сотрудник Главного управления имперской безопасности.